«Алмаз» — советский и армянский футбольный клуб из Еревана. Основан не позднее 1983 года.

Достижения 
 19-е место в зональном турнире Второй низшей лиги СССР (1990).
 8-е место в Первой лиге Армении (1992).
 Обладатель Кубка Армянской ССР (1989).

Ссылки 
 в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Армении